Eusebi Güell i Bacigalupi (Barcelona, 1846 - 1918), industrial, polític i mecenes català
 Eusebi Güell i Jover (Barcelona, 1904 - 1990), noble i empresari català 
 Eusebi Güell i López (Barcelona, 1877 - 1955), escriptor i artista